Das Juniorinneneinzel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Leylah Annie Fernandez.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2020